Mercedes-Benz 280 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 280 SE Coupé/Cabriolet / 280 SE 3.5 Coupé/Cabriolet (gebaut 1965–1971), siehe Mercedes-Benz Baureihe 111
 Mercedes-Benz 280 S/SE/SEL / 280 SE/SEL 3.5 / 280 SE/SEL 4.5 (gebaut 1967–1972), siehe Mercedes-Benz W 108
 Mercedes-Benz 280 SL (gebaut 1968–1971), siehe Mercedes-Benz W 113
 Mercedes-Benz 280 SL/SLC (gebaut 1971–1989), siehe Mercedes-Benz Baureihe 107
 Mercedes-Benz 280 / 280 E / 280 C / 280 CE (gebaut 1972–1976), siehe Mercedes-Benz /8
 Mercedes-Benz 280 S/SE/SEL (gebaut 1972–1980), siehe Mercedes-Benz Baureihe 116
 Mercedes-Benz 280 / 280 E / 280 C / 280 CE / 280 TE (gebaut 1975–1986), siehe Mercedes-Benz Baureihe 123
 Mercedes-Benz 280 S/SE/SEL (gebaut 1979–1985), siehe Mercedes-Benz Baureihe 126
 Mercedes-Benz 280 GE / G 280 CDI (gebaut 1979–1990, 2007–2013), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz 280 / 280 E / 280 T / 280 TE,  (gebaut 1992–1996), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz S 280 (gebaut 1993–1996), siehe Mercedes-Benz Baureihe 140
 Mercedes-Benz SL 280 (gebaut 1993–2001), siehe Mercedes-Benz R 129
 Mercedes-Benz C 280 (gebaut 1993–2001), siehe Mercedes-Benz Baureihe 202
 Mercedes-Benz E 280 (gebaut 1995–2002), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz V 280 (gebaut 1997–2003), siehe Mercedes-Benz W 638
 Mercedes-Benz S 280 (gebaut 1998–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 220
 Mercedes-Benz E 280 / E 280 CDI (gebaut 2004–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211
 Mercedes-Benz C 280 (gebaut 2005–2007), siehe Mercedes-Benz Baureihe 203
 Mercedes-Benz ML 280 CDI (gebaut 2005–2009), siehe Mercedes-Benz W 164
 Mercedes-Benz SLK 280 (gebaut 2005–2009), siehe Mercedes-Benz R 171
 Mercedes-Benz CLK 280 (gebaut 2005–2010), siehe Mercedes-Benz Baureihe 209
 Mercedes-Benz C 280 (gebaut 2007–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 204
 Mercedes-Benz R 280 / R 280 CDI (gebaut 2007–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 251
 Mercedes-Benz SL 280 (gebaut 2008–2009), siehe Mercedes-Benz R 230